Miejscowości w USA:
 Arkansas City – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Desha
 Arkansas City – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Cowley